Ткачевский:
 Ткачевский (река) — приток реки Пекельница (Архангельская область)
 Ткачевский, Юрий Матвеевич — советский военный лётчик и учёный-юрист, крупный специалист в области науки уголовного права и криминологии